Роберт Гутыра (1 мая 1944, Лучка, Словакия — 21 апреля 2021) — бывший чехословацкий спортсмен-велосипедист, пятикратный чемпион Словакии и двукратный чемпион Чехословакии. Известен тем, что перелетел через «железный занавес» на воздушном шаре вместе с семьей.

Биография 
Уроженец села Лучка, по специальности — строительный инженер. Перед отъездом из Чехословакии жил в Шаморине. В 1967 году выиграл гонку в Бургенланде в Австрии. Плохие бытовые условия и травма от вторжения в Чехословакию в 1968 году заставили его начать думать о бегстве на Запад.

Случайно он узнал о попытке другого человека бежать за железный занавес на воздушном шаре. В 1981 году он с женой попытался сделать дома свой первый воздушный шар. Он вырезал полоски ткани, а жена сшивала. Однако во время испытания воздушного шара на востоке Словакии обнаружил, что тот не сможет долететь, и сжёг его.

Для изготовления второго шара он начал готовиться профессиональнее — изучал физику, испытывал материалы. Второй воздушный шар был сделан из плащевой ткани. Материал покупали в магазине в Моравии под предлогом пошива парусов для виндсёрфинга для новой секции детской гребли в Братиславе (они заплатили всего 56 000 крон за ткань).

К 1983 году воздушный шар был построен, и члены семьи готовились уйти за «железный занавес» — они уволились под предлогом переезда. Дети узнали о плане побега только за несколько дней до его воплощения.

Конечной страной была выбрана Австрия. Сначала Гутыра намеревался запустить воздушный шар с территории Словакии. Но летом 1983 года долго не было восточного ветра, поэтому он решил вылететь из Моравии, откуда северо-западный ветер смог бы перенести воздушный шар в Австрию.

7 сентября 1983 года они подготовили и спрятали воздушный шар возле села Божице в районе Зноймо. На воздушный шар сели Гутыра, его жена, их 14-летняя дочь и 11-летний сын. С собой взяли четыре баллона с пропан-бутаном, два мешка с вещами и гоночный велосипед Гутыры. Воздушный шар успешно взлетел, но они забыли сменить газовый баллон, и шар упал ещё на чехословацкой территории. Поставив новый баллон, они снова поднялись в воздух. Менее чем через час полёта семья благополучно приземлилась ночью в Фалькенштайне, Австрия, на винограднике. Пограничники не успели отреагировать и выпустили в воздух лишь осветительные ракеты, которые, к счастью, не повредили воздушный шар, так как корзина была укреплена снизу против пуль стальным листом.

Семья Гутыры переехала из Австрии в США, где несколько раз демонстрировала свой полёт на воздушном шаре. В конце концов шар оказался в музее Берлинской стены.

В последнее время Руберт Гутыра жил и занимался бизнесом в Лугачовице, Словакия.

См. также 
 Железный занавес
 Холодная война

Примечания

Ссылки 
 ЧЕРЕЗ «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЗАНАВЕС» НА ВОЗДУШНОМ ШАРЕ. КАК ЧЕМПИОН ЧЕХОСЛОВАКИИ ПО ВЕЛОСПОРТУ БЕЖАЛ ОТ СОЦИАЛИЗМА. 22 декабря 2019 года. Екатерина Олейник, Николай Немченко
 Сказки про железный занавес — самая большая победа
 Воздушный шар на свободу
 Жизненная победа — словацкий велосипедист Роберт Гутыра

Велогонщики Словакии
Родившиеся в Словакии
Родившиеся в 1944 году
Родившиеся 1 мая